Валентина Алексеевна Колосова — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родилась в 1913 году. Член КПСС с 1939 года.

С 1929 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1929—1972 гг. — ткачиха, контролёр ОТК, нормировщица, плановик-экономист на ткацкой фабрике, секретарь комитета комсомола, председатель спортивного общества, заместитель секретаря парткома, секретарь парткома «Трёхгорной мануфактуры», первый секретарь Краснопресненского райкома ВКП(б) города Москвы, заведующая отделом Московского горкома КПСС, председатель Кировского райисполкома, первый секретарь Кировского райкома КПСС города Москвы, директор шёлкового комбината «Красная Роза», начальник управления швейной промышленности города Москвы, начальник управления швейной промышленности Министерства лёгкой промышленности РСФСР.

Делегат XX, XXI и XXII съездов КПСС.

Умерла после 1986 года.

Ссылки 
 Незабываемые 30-е: воспоминания ветеранов партии-москвичей. — М., 1986. — С. 298.
 ГАРФ Р7523 105 151 « Указ Президиума Верховного Совета СССР, принятый 25 августа 1971 года, и материалы к нему /к протоколу № 14/ № 2074-VIII. Том 6»
 ОТКЗ57 

Председатели районных (в городах) исполкомов СССР
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Директора промышленных предприятий
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС